Az Egyesült Államok Haditengerészeténél eddig öt hajót neveztek el USS Franklinnek. Az első négy hajó Benjamin Franklinről kapta a nevét, az ötödik hajó pedig az előző négy hajóról, ugyanis abban az időben nem volt szokás emberekről elnevezni a hajókat.

Az első Franklin egy hat ágyús szkúner volt, melyet 1775-ben építettek.
A második Franklin egy nyolc ágyús hajó volt, melyet 1795-ben építettek. A hajót 1802-ben kalózok ellopták a tripoli kikötőből, de a haditengerészet visszavásárolta azt 1805-ben. A hajót 1807-ben eladták.
A harmadik Franklin egy 74 ágyús sorhajó volt, melyet 1815-ben bocsátottak vízre, és 1852-ben bontottak szét.
A negyedik Franklin egy 1864-ben vízre bocsátott fregatt volt. A hajó 1877-ig állt szolgálatban.
Az ötödik Franklin egy 1944-ben vízre bocsátott repülőgép-hordozó volt. A hajót 1945. március 19-én bombatalálat ért, mely során komoly sérüléseket szenvedett, de megjavítása után egészen 1964-ig a tartalék flottában maradt.

Kapcsolódó szócikkek 
USS Benjamin Franklin ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró
USS Franklin D. Roosevelt repülőgép-hordozó